Die Communauté d’agglomération de la Région de Château-Thierry ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération im Département Aisne in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 15. Dezember 2016 gegründet und umfasst 87 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich in der Stadt Château-Thierry.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes de la Région de Château-Thierry,
 Communauté de communes du Canton de Condé-en-Brie und
 Communauté de communes du Tardenois
unter Zugang von 21 weiteren Gemeinden von der aufgelösten Communauté de communes de l’Ourcq et du Clignon.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Region de ChateauThierry
Département Aisne
Gegründet 2016